

Geografia 
Ortigia – antico toponimo dell'isola greca di Delo
Ortigia – isola dove è situato il centro storico di Siracusa
Ortigia - era l'antico nome medievale del comune di Ortucchio, situato nella Marsica in Abruzzo

Religione 
Ortigia – epiteto della dea greca Artemide

Mitologia 
Ortigia – uno dei figli di Archia, mitico fondatore di Siracusa

Altro 
Ortigia Siracusa – squadra di pallanuoto di Siracusa